Rivière des Aulnaies peut se référer à:

Hydronymes

Rivière des Aulnaies (rivière du Milieu), rivière coulant dans Saint-Michel-des-Saints (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 47' 55" Nord; 73° 58' 12" Ouest.
Rivière des Aulnaies (La Belle Rivière), rivière coulant dans Hébertville (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 24' 45" Nord; 71° 42' 08" Ouest.
Rivière des Aulnaies (rivière Saguenay), rivière coulant dans Saint-Ambroise (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 28' 42" Nord; 71° 18' 54" Ouest.